En Pologne, Pukarzów peut faire référence à :

 Pukarzów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Pukarzów, un village de la voïvodie de Lublin.